Hannibal Lecter : Les Origines du mal est un roman de Thomas Harris (2006).
 Hannibal Lecter : Les Origines du mal est un film de Peter Webber adapté du roman (2007).